Эльбрус Хамитович Нигматуллин (; 30 марта 1974, деревня Чубары, Аргаяшский район, Челябинская область, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, актёр, общественный и политический деятель башкирского происхождения.

Мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, финалист соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года (10 место), четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек России». Установил несколько рекордов, занесённых в Книгу рекордов Гиннеса.

Биография 
Эльбрус Хамитович Нигматуллин родился 30 марта 1974 года в деревне Чубары Аргаяшского района Челябинской области в многодетной семье. Отец Эльбруса занимался борьбой куреш (борьба на поясах), физически был очень сильным человеком. Это и повлияло на увлечение сына — с 12 лет Эльбрус занимается спортом. Сначала был баскетбол, единоборства, тяжелая атлетика. Тогда не было ни армрестлинга, ни пауэрлифтинга. В 13 лет во дворе своего дома соорудил тренажерный зал из подручных материалов: запчастей и металлолома. Тренировался Эльбрус сам — главными тренерами были спортивные газеты, журналы. Тогда начались и первые победы — на сабантуе победил взрослого мужчину, который много лет был чемпионом. В 1991 г. переезжает в Челябинск.

Спортивная карьера 
Профессионально занимается силовыми видами спорта: с 1995 по 2001 годы — тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, армреслингом, с 2001 года — силовым экстримом.

Спортивные достижения в 1991—2001 гг.:
 победитель первенства России по силовому шестиборью (1994, с. Миасское Красноармейского р-на Челябинской обл.);
 победитель Первых Всероссийских сельских спортивных игр в перетягивании каната в составе команды Челябинской обл. (категория свыше 120 кг) (1995, с. Городище Волгоградской обл.);
 чемпион России по пауэрлифтингу среди юниоров в весовой категории до 110 кг (1997, Рузаевка);
 вице-чемпион (1999, Шатура), чемпион России по армреслингу (2000, Челябинск) (вес свыше 110 кг).
Мастер спорта РФ по пауэрлифтингу (1997) и армреслингу (2000).

В 2001 г. перешёл в силовой экстрим. В этом же году стал победителем Всероссийского турнира силачей на призы компании «Толстяк» (Москва) и турнира «Титаны Урала» (Екатеринбург).

Участник международных турниров серии «Богатырские игры» на Украине с 2002 по 2005 гг. Лучшие результаты:
 бронзовый призёр в командном турнире Украина-Россия-Шотландия (2003, Киев);
 серебряный призёр в командном турнире Украина-Россия (2003, Севастополь);
 бронзовый призёр «Кубка Василия» (2005, Ивано-Франковск).

С 2004 г. принимает участие в турнирах Гран-при Супер Серии по стронгмену. Лучшие результаты:
 3 (4)-е место — 2005, (Мальборк, Польша);
 10 место на Чемпионате Европы (IFSA);
 серебряный призёр — 2006 (Москва, Россия);

С 2005 по 2008 годы принимает участие в турнире «Самый сильный человек планеты». Лучшие результаты:
 В 2005 г. — вице-чемпион мира по стронгмену в парах (в паре с М. Кокляевым) (Познань, Польша).

С 2005 г. — участник этапов серии турниров «World Strongman Cup». Лучшие результаты:
 бронзовый призёр 8-го этапа 2005 г. (Ханты-Мансийск, Россия) и 1-го (Рига, Латвия), 3-го (Минск, Беларусь), 5-го (Москва, Россия) этапов в 2006 г.,
 серебряный призёр 8-го этапа 2006 г. (Подольск, Россия).

В России в 2004—2005 гг. участвовал в финалах турнира «Самый сильный человек России», организованных Профессиональной лигой силового экстрима (экс-президент В. Турчинский). В 2004 г. стал бронзовым призёром, в 2005 г. — серебряный призёр этого турнира.

В 2006—2008 гг. трижды становился победителем турнира силачей «Богатырь Байкала» (Иркутск).

Рекордсмен России в тяге транспортных средств: тяге сцепки из двух автобусов (29 мая 2006 г., Челябинск) — 29,4 тн на 10 м, тяге речного сухогруза «Нагатино» весом 760 тонн на 20 м (10 октября 2009 г. г. Уфа, р. Агидель). Его предыдущий рекорд по тяге речного судна (17 октября 2006 г., Москва-река, т/х «Иван Калита») — 186 тн на 10 м.

Помимо участия в спортивных соревнованиях известен как спортивный организатор и тренер:
 один из основателей и первый президент Федерации армреслинга Челябинской обл. (1999—2002 гг.);
 вице-президент Федерации сильнейших атлетов России (Москва, с 2004 г.),
 основатель и руководитель спортивной школы силового экстрима «ElbrusTeam» (с 2005 г.),
 соучредитель Федерации борьбы на поясах (куреш) Челябинской обл. (2007 г.).

Под его руководством в Челябинске начинали заниматься стронгменом такие атлеты, как Дмитрий Кононец, Михаил Кокляев, Алексей Серебряков.

Общественно-политическая деятельность 
Принимает участие в национальном общественном движении:
 член исполкома Курултая башкир Челябинска (с 1999 г.);
 член исполкома Курултая башкир Челябинской обл. (с 2005 г.);
 с 2007 г. является заместителем полномочного представителя Президента Республики Башкортостан по Челябинской, Курганской и Тюменской областям. Поддерживает отношения с представителями башкирских диаспор в регионах России, ближнем и дальнем зарубежье.

С 2005 г. занимается общественно-политической деятельностью:
 член Совета по национальной политике партии «Родина» (2005—2007 гг.), избирался депутатом Законодательного Собрания Челябинской области по списку партии «Родина» (2005 г.), сложил полномочия в 2006 г.;
 с 2007 г. — сопредседатель Молодёжного общероссийского движения «Победа», член Совета по национальной политике партии «Справедливая Россия», вышел из партии 24 августа 2011 года
 член Молодёжной общественной палаты РФ (с 2006 г.),
 член попечительского совета Челябинского регионального благотворительного фонда «Теплый дом» (с 2006 г.).

Актёрская карьера 
Получил известность как исполнитель роли национального героя Салавата Юлаева в историко-документальном фильме «Я не умер, башкиры!». Также снимался в телесериале «Жёлтый дракон» в роли мастера восточных единоборств.

Литература 
 Борьба куреш, национальная культура и национальный характер // Культура татар и башкир на Южном Урале: к 450-летию вхождения Башкирии в состав России (сб. мат-лов. науч.-практ. конф.) — Челябинск, 2006,
 Нельзя играть на чувствах верующих людей и допускать проявления экстремизма // Челябинский рабочий. — 2006. — 15 марта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эльбруса Нигматуллина

Стронгмены
Персоналии по алфавиту
Тяжелоатлеты России
Персоналии:Челябинск
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса